Tele steht für:

 tele-, „fern“ in Fremdwörtern aus dem Griechischen, siehe Liste griechischer Präfixe #tele
 Tele (Band), deutsche Popband
 tele, in der organischen Chemie die Position eines Zweitsubstituenten, siehe Substitutionsmuster #cine und tele
 Tele (österreichische Zeitschrift), eine österreichische Programmzeitschrift
 Tele (schweizerische Zeitschrift), eine Schweizer Programmzeitschrift
 Tele-See, Republik Kongo
 Tele (Fluss), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo

als Kurzform:
 Teleobjektiv
 Fender Telecaster

Siehe auch:
 Telle

Abkürzung